Devol ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Devol (Oklahoma)
 Devol Township (Cotton County, Oklahoma)

Devol oder DeVol ist der Familienname folgender Personen:
 George Devol (1912–2011), US-amerikanischer Erfinder
 Luana DeVol (* 1942), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Devoll